Куп УЕФА 1997/98.  је била 27. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 22. јула 1997. и завршило се финалним мечом одиграним 6. маја 1998. Ово је била прва сезона у којој се уместо двомеча у финалу (код куће и у гостима) играо један финални меч на неутралном терену.

Учествовало је 102 клуба из 47 националних савеза.

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 22/23. јула, а реванш утакмице 29/30. јула 1997.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 12. августа, а реванш утакмице 26. августа 1997.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 16. септембра, а реванш утакмице 30. септембра 1997.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 21/22. октобра, а реванш утакмице од 4. до 6. новембра 1997.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 25. новембра, а реванш утакмице 9/11. децембра 1997.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 3. марта, а реванш утакмице 17. марта 1998.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 31. марта, а реванш утакмице 14. априла 1998.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 1997/98.
 Куп победника купова 1997/98.
 Интертото куп 1997.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1997/98. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1997/98. у УЕФА такмичењима